Vesele se poate referi la:
Localități

Vezi și 
 Veselie (dezambiguizare)
 Veseleț (dezambiguizare)
 Veselînivka (dezambiguizare)
 Veseleanka
 Deveselu